Ильмовский сельский совет () — входит в состав
Городнянского района 
Черниговской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ильмовка
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ильмовка 
 с. Ближнее 
 с. Карповка 
 с. Марочкино 
 с. Мосты 
 с. Свитанок

Примечания